Meige peut désigner :

Personnes 
 Henry Meige (1866-1940), neurologue français
 Pierre Meige (1956- ), auteur-compositeur-interprète, poète et écrivain français.

Autres usages 
 Syndrome de Meige
 Meige : terme utilisé jadis dans le sud de la France pour désigner un charlatan